Allemao o Allemão, puede referirse a:
 Alemán, en lengua portuguesa

Pseudónimo
Alemão, jugador de fútbol

Apellido
 Francisco Freire Allemão (1797-1874), médico y botánico brasileño
 Manoel Allemão (-1863), botánico brasileño, sobrino de Francisco. Su abreviatura botánica es M.Allemao.

Fitónimo
 Distintas especies botánicas incorporan Allemao en su nombre (Astronium, Mezilaurus, etc.)